De 1. divisjon 2014 was het achttiende seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen waarin in één poule werd gespeeld. Daarvoor bestond de competitie uit twee groepen met elk twaalf deelnemende teams. Voorheen stond de competitie bekend onder de naam Adeccoligaen, vernoemd naar de sponsor: uitzendburo Adecco. Het seizoen begon op 6 april en eindigde op 2 november 2014. Topscorer werd Pål Alexander Kirkevold van Sandefjord Fotball met 19 treffers in 29 duels. Sandefjord Fotball won de titel onder leiding van oud-international Lars Bohinen.

Teams

Uitslagen

Eindstand

Promotie/degradatie
 Sandefjord en Tromsø IL promoveren rechtstreeks naar de Tippeligaen 2015 en nemen volgend seizoen de plaatsen in van degradanten Sogndal Fotball en Sandnes Ulf.
 Mjøndalen IF won in de finale van de play-offs promotie/degradatie van SK Brann Bergen, waardoor de club eveneens promoveert. Kristiansund BK, Bærum SK en Fredrikstad FK plaatsen zich eveneens voor deze nacompetitie, maar werden voortijdig uitgeschakeld.
 Alta IF, Tromsdalen UIL, Ullensaker/Kisa IL en Hamarkameratene degraderen naar de 2. Divisjon.

Play-offs

Eerste ronde

Tweede ronde

Finale

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Sandefjord Fotball
Bijgaand een overzicht van de spelers van Sandefjord Fotball, die in het seizoen 2014 onder leiding van trainer-coach Lars Bohinen de titel opeisten in de Adeccoligaen en zo promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Noorse voetbal, de Tippeligaen.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2014
Noors voetbalelftal in 2014

2014
Competitievoetbal 2014